FJA steht für:
 Fiji Link (ICAO-Code), fidschianische Regionalfluggesellschaft
 FJA AG, deutscher Softwarehersteller, siehe Msg life #FJA AG

Abkürzung